Munchkin steht für:
 Munchkin (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Munchkin Land, siehe Erzählung Der Zauberer von Oz
 Hauskatzenrasse, siehe Liste der Katzenrassen
 Powergamer, ein Spielertyp in Rollenspielen